Осред II (; казнён 14 сентября 792) — король Нортумбрии (788—790) из династии Идингов.

Биография 
Осред II, сын Элхреда, занял престол Нортумбрии в 788 году, сумев объединить две враждовавшие между собой партии. Однако в 790 году он был свергнут и отправлен в изгнание. Два года спустя Осред вернулся, чтобы попытаться вернуть власть, но 14 сентября 792 года был схвачен и казнён Этельредом I. Осреда похоронили в Тайнмуте.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника

Ссылки 
 

Идинги
Короли Нортумбрии VIII века
Свергнутые монархи
Казнённые монархи
Казнённые в VIII веке